

Astronomia
Getrude – cratere sulla superficie di Titania

Letteratura e teatro
Gertrude – romanzo di Hermann Hesse
Gertrude (Le Cri) – pièce teatrale di Howard Barker

Onomastica
Gertrude – variante del nome proprio di persona italiano Geltrude

Persone 
 Gertrude d'Asburgo-Lorena (1900-1962) – nobile austriaca
 Gertrude de Dabo (1190 o 1205-1225) – nobile e troviera
 Gertrude di Hamage (560 circa – 649) – religiosa franca, venerata come santa, ricordata il 6 dicembre
 Gertrude di Helfta detta la Grande (1256-1302) – religiosa tedesca, venerata come santa, ricordata il 16 novembre
 Gertrude di Nivelles (626 circa – 664) – religiosa franca, venerata come santa, ricordata il 17 marzo
 Gertrude di Supplimburgo (1115-1143) – duchessa di Baviera e di Sassonia, nonché contessa di Brunswick

Personaggi immaginari
Gertrude (la Signora di Monza) – personaggio de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, ispirato al personaggio storico della Monaca di Monza
Gertrude – personaggio del Ciclo dell'Eredità

Altro
Gertrude – marchio di birra belga

Pagine correlate
Gertrud (disambigua)
Geertruida
Santa Gertrude